Филипповское (Филиповское) — село в Рязанцевском сельском поселении Переславского района Ярославской области, входит в состав Дубровицкого сельского округа.

География 
Село расположено на речке Тошме в 20 км на северо-запад от центра поселения посёлка Рязанцево, в 22 км на северо-восток от райцентра Переславль-Залесского.

История 
В 1617 году Филиповское принадлежало Никитскому монастырю. Кем и когда приложено оно в монастырь, сведений о том не сохранилось. После секуляризации 1764 года Филиповское стало казённым селом.

В 1617 году здесь была церковь Иоакима и Анны, но к 1628 году она запустела. В 1702 году
прихожанами построена новая церковь в честь Богоотец Иоакима и Анны. Эта деревянная церковь сгорела в 1808 году.

В 1809 году прихожанами построен каменный храм. Престолов в нём два: в холодном во имя святых праведных Богоотец Иоакима и Анны, в приделе тёплом в честь Казанской иконы Божией Матери.

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Погостовской волости Переславского уезда, с 1926 года — в составе Елизаровской волости.

Население

Примечания 

Сёла Никитского монастыря
Населённые пункты Переславского района